MS steht für:
 Maćica Serbska, wissenschaftliche Gesellschaft der Sorben
 Mannstunde, siehe Personenstunde
 Mara Salvatrucha, eine in Nord- und Mittelamerika agierende Bande
 Massenspektrometrie, ein physikalisches Analyseverfahren chemischer Elemente und Verbindungen
 Mecklenburg-Strelitz, Teil-Herzogtum von Mecklenburg in den Jahren 1701–1918
 Memory Stick, ein Speicherkartenformat
 Microsoft, ein Softwarehersteller
 Missionsspezialist, Mission Specialist, berufliche Funktion eines Astronauten bei einem bemannten Flug im Dienste der NASA
 Mississippi (Bundesstaat) in den Vereinigten Staaten
 Mitgliedstaat
 Mitte/Seite-Kanal, stereofones Signalkodierungsverfahren, siehe  MS-Stereofonie
 Mittelseminar an Hochschulen
 Mobile Suit, Roboter im japanischen Sci-Fi-Anime-Universum Gundam
 Mobilstation, ein Endgerät im Mobilfunknetz
 Modified Silicone, modifiziertes Silikon, Typ eines Klebstoff
 Motorschiff, häufig als Namenszusatz bzw. Präfix in Schiffsnamen (ursprünglich englisch motor ship)
 Multiple Sklerose, eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems
 Bahnhof München Süd nach DS 100
 Gesundheitsministerium Osttimors

Ordenskürzel: 
 Missionare Unserer lieben Frau von La Salette
 Schwestern Unserer Lieben Frau von La Salette

MS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 international: Mauritius
 Deutschland: kreisfreie Stadt Münster
 Großbritannien: Manchester
 Italien: Provinz Massa-Carrara 
 Niederlande: Motorräder
 Rumänien: Kreis Mureș
 Slowenien: Murska Sobota, deutsch Olsnitz, ungarisch: Muraszombat

M. S. steht für:
 Automobiles M.S., ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Meister M. S., mittelalterlicher slowakischer Maler (Notname)
 Master of Science, auch: MSc oder M. Sc.
 Matsch und Schnee, für Winterreifen (auch M&S oder M+S), siehe M&S-Reifen

Ms steht für:
 Manuskript
 Messing (veraltet)
 Mesylgruppe, auch Mes
 Miss/Misses, Anredeform für Frau, siehe Ms.

ms steht für:
 .ms, die Top-Level-Domain von Montserrat
 Malaiische Sprache, Sprachcode nach ISO-639 
 Millisekunde, eine Maßeinheit der Zeit

MS steht für:
 Oberflächenwellen-Magnitude der Oberflächenwellen-Magnituden-Skala

IATA-, ICAO- und ISO-Codes:
 IATA: Egypt Air
 ICAO: El Salvador

 ISO 639-2: Malaiische Sprache

Ländercode nach ISO 3166
 ISO 3166-1 alpha-2: Montserrat, Vereinigtes Königreich
 ISO 3166-2:BR: Mato Grosso do Sul, Brasilien
 ISO 3166-2:IT: Provinz Massa-Carrara, Italien
 ISO 3166-2:NI: Departamento Masaya, Nicaragua
 ISO 3166-2:RO: Kreis Mureș, Rumänien
 ISO 3166-2:US: Mississippi (Bundesstaat), Vereinigte Staaten
 ISO 3166-2:ZW: Provinz Matabeleland South, Simbabwe

Siehe auch:

Abkürzung